ЭСФ или Эсф — многозначная аббревиатура.
 Эсф. — книга Эсфири. См. также Эсфирь и Сокращения в Библии.
 ЭСФ — экстрасенсорный феномен
 ЭСФ — электростатический фильтр
 ЭСФ — эмбриоспецифический фактор — биологический термин.

См. также 
 ПФЭСФ — перфторэтилсульфонилфторид